Acanthixalus – rodzaj płaza bezogonowego z podrodziny Kassininae w rodzinie sitówkowatych (Hyperoliidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w lasach deszczowych Wybrzeża Kości Słoniowej, południowo-wschodniej Nigerii i Kamerunu do północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga i od Kamerunu na południe do skrajnego zachodniej części Demokratycznej Republiki Konga.

Systematyka

Etymologia 
Acanthixalus:  akantha „cierń, kolec”, od ακη akē „punkt”; ιξαλος ixalos „skaczący, zwinny”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Acanthixalus sonjae 
 Acanthixalus spinosus

Przypisy

Bibliografia 
 

Sitówkowate